Az 1970-es labdarúgó-világbajnokság 2. csoportjának mérkőzéseit június 2. és június 11. között játszották. A csoportban Uruguay, Izrael, Olaszország és Svédország szerepelt.

A csoportból Olaszország és Uruguay jutott tovább. A mérkőzéseken 6 gól esett.

Tabella

Mérkőzések

Uruguay – Izrael

Olaszország – Svédország

Uruguay – Olaszország

Svédország – Izrael

Uruguay – Svédország

Izrael – Olaszország

Források 

C2